Ясю́нинский — русская фамилия; имеет женскую форму Ясюнинская.

Известные носители 
 Ясюнинский, Константин Арсеньевич (1863—1907) — общественный и государственный деятель, русский промышленник, купец первой гильдии, инженер-механик, член Государственного совета Российской империи.
 Ясюнинский, Николай Арсеньевич (1856—1912) — русский промышленник, общественный и государственный деятель, член Государственного совета Российской империи.

 Ясюнинская, Ксения Ивановна (1904—1966) — драматическая актриса, театральный педагог.